564 км, 564-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 564 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 737529
 564 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Грязи-Воронежские — Поворино, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 598130
 564 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Тамбов 1 — Тоновка, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 602459